'Deanne Berry é uma dançarina e coreógrafa australiana, conhecida pela participação no clipe musical do single Call on Me, de Eric Prydz,que é considerado o maior sucesso do musico em sua carreira.

O clipe mostra uma aula de aeróbica onde Berry é a instrutota, demonstrando uma série de rotinas sensuais de ginástica.

Dançarinos da Austrália